Laaer Wald är en skog i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Wien, i den östra delen av landet.

Runt Laaer Wald är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Laaer Wald är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Skogar i Wien (förbundsland)